

Села 
 Шевченка — Кіровоградська область, Голованівський район, Новоархангельська селищна громада (в минулому — Новоархангельський район)
 Шевченка — Кіровоградська область, Голованівський район, Благовіщенська міська громада (в минулому — Благовіщенський район)